Daniel Alfredsson (ur. 11 grudnia 1972 w Göteborgu) – szwedzki hokeista, reprezentant Szwecji, pięciokrotny olimpijczyk.

Kariera 
  Mölndal (1990–1992)
  Frölunda (1992–1995)
  Ottawa Senators (1995–2004)
  Frölunda (2004–2005)
  Ottawa Senators (2005–2013)
  Detroit Red Wings (2013-2014)

Wychowanek klubu Göteborgs IK. Od początku swojej kariery w NHL w 1995 do 2013 zawodnik klubu Ottawa Senators. Od 1999 roku kapitan drużyny. Łącznie w barwach stołecznej kanadyjskiej drużyny rozegrał 17 sezonów. Od lipca 2013 zawodnik Detroit Red Wings związany roczną umową. Pod koniec listopada 2014 ogłosił zakończenie kariery zawodniczej.

Uczestniczył w turniejach mistrzostw świata 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2005, 2012, Pucharu Świata 1996, 2004 oraz zimowych igrzysk olimpijskich 1998, 2002, 2006, 2010, 2014.

 Statystyki klubowe

Kariera reprezentacyjna 
Uczestniczył w turniejach mistrzostw świata w 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2005, 2012, Pucharu Świata 1996, 2004 oraz zimowych igrzysk olimpijskich 1998, 2002, 2006, 2010, 2014.

 Statystyki reprezentacyjne

Sukcesy 

 Reprezentacyjne
  Srebrny medal mistrzostw świata: 1995, 2004,
  Brązowy medal mistrzostw świata: 1999, 2001
  Złoty medal igrzysk olimpijskich: 2006
  Srebrny medal zimowych igrzysk olimpijskich: 2014

 Klubowe
  Złoty medal mistrzostw Szwecji: 2005 z Frölunda
 Prince of Wales Trophy: 2007 z Ottawa Senators
 Mistrzostwo dywizji: 1999, 2001, 2003, 2006 z Ottawa Senators
 Mistrzostwo konferencji: 2006 z Ottawa Senators
 Presidents’ Trophy: 2003 z Ottawa Senators

 Indywidualne
 Sezon NHL (1995/1996):
 NHL All-Star Game
 NHL All-Rookie Team
 Calder Memorial Trophy
 Sezon NHL (1996/1997):
 NHL All-Star Game
 Sezon NHL (1997/1998):
 NHL All-Star Game
 Sezon NHL (2003/2004):
 NHL All-Star Game
 Sezon Elitserien 2004/2005:
 Skład gwiazd
 Pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców w fazie play-off: 12 goli
 Pierwsze miejsce w klasyfikacji kanadysjkiej w fazie play-off: 18 punktów
 Sezon NHL (2005/2006):
 Drugi skład gwiazd
 Sezon NHL (2006/2007):
 Pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców w fazie play-off: 14 goli
 Pierwsze miejsce w klasyfikacji kanadysjkiej w fazie play-off: 22 punkty
 Sezon NHL (2007/2008):
 NHL All-Star Game
 Sezon NHL (2011/2012):
 NHL All-Star Game
 King Clancy Memorial Trophy
 Sezon NHL (2012/2013):
 Mark Messier Leadership Award

 Wyróżnienia
 Galeria Sławy IIHF: 2018

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Daniel Alfredsson – profil na stronie NHL

Członkowie Galerii Sławy IIHF
Hokeiści Frölunda HC
Hokeiści Ottawa Senators
Hokeiści Detroit Red Wings
Szwedzcy hokeiści
Szwedzcy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1972
Ludzie urodzeni w Göteborgu